tyranka (Platydracus) – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych
 tyranka – pierwszy człon nazwy zwyczajowej ptaków z rodzajów Myiophobus oraz Onychorhynchus